Liubomiras Laucevičius ist der Name folgender Personen:

 Liubomiras Laucevičius (Mediziner) (1905–1993), litauischer Mediziner
 Liubomiras Laucevičius (Schauspieler) (* 1950), litauischer Schauspieler